Ким Син Ук, рекомендуемая транскрипция имени по системе Концевича — Ким Синук (; общепринятая латинская транскрипция — Kim Shinwook; род. 14 апреля 1988, Квачхон, Кёнгидо) — футболист Республики Корея. Выступает за клуб «Лайон Сити Сейлорс» и национальную сборную Республики Корея.

Карьера 
Ким Син Ук начал играть в футбол в университете Чунан. С 2009 по 2016 годы выступал за футбольный клуб «Ульсан Хёндэ».

Ким Син Ук провёл свою юность в амплуа центрального защитника и опорного полузащитника, но по предложению его тренера был переведён в нападение через несколько недель после подписания своего первого профессионального контракта с «Ульсан Хёндэ». В последнее время ему удалось доказать свою ценность, став одним из лучших форвардов в корейском футболе. О его совершенствовании на позиции нападающего за последние несколько лет свидетельствует полученное им прозвище — «наш гигант».

8 июля 2019 года подписал контракт с китайским клубом «Шанхай Шеньхуа» до декабря 2021 года. Сумма трансфера игрока составляет 5,35 млн евро.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на сайте www.footballdatabase.eu 
 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Игроки ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»
Игроки ФК «Шанхай Шеньхуа»
Игроки ФК «Лайон Сити Сейлорс»